Vinzelles kan syfta på två franska kommuner:

 Vinzelles, Puy-de-Dôme
 Vinzelles, Saône-et-Loire